Escil·la (botànica)
 Toponímia:
 Escil·la (ciutat)
 (155) Scylla, asteroide
 Personatges:
 Escil·la (filla de Forcis)
 Escil·la (filla de Nisos)